Il Teatro della Memoria è l'oggetto di una speculazione utopistica dell'umanista rinascimentale Giulio Camillo Delminio, che, nel XVI secolo, concepì – e forse in parte anche realizzò – l'idea di un teatro destinato a recare l'impronta mnemonica di tutta la conoscenza universale, codificata e organizzata attraverso schemi di memoria associativa.

Struttura 
Il teatro di Camillo, che, più esattamente, dovrebbe dirsi un anfiteatro, si ispirava al modello del De architectura dell'architetto romano Vitruvio ed era diviso in sette gradi, intersecati da sette corsie: l'edificio si trovava così ad essere suddiviso in quarantanove caselle, a ognuna delle quali era associata mnemonicamente una figura simbolica desunta dalla mitologia, dalla cabala o dall'ermetismo.

Per la realizzazione del suo teatro Camillo cercò il sostegno dei regnanti dell'epoca, tra cui il re di Francia Francesco I (che ebbe modo di conoscere di persona a Milano) riuscendo infine a convincere solo il celebre condottiero Alfonso d'Avalos, marchese del Vasto. Si ritiene che non sia stato in grado di portare a compimento i suoi intenti, anche se in una lettera di Viglius van Aytta (Zwichem), emissario di Erasmo da Rotterdam, si parla del Theatro come di una cosa esistente: è quindi probabile che sia stato realizzato un modello in legno, abbastanza grande da permettere l'ingresso di almeno una persona.

Idea del Theatro 

Di questo misterioso Teatro della Memoria rimane la descrizione lasciata per iscritto da Camillo nel libro L'idea di Theatro, postumo e neppure di prima mano, pubblicato nel 1550 a Firenze dal tipografo Lorenzo Torrentino. Il teatro di Camillo rimane uno degli oggetti più affascinanti che il Rinascimento italiano ha lasciato alla cultura europea: in esso è contenuta una sintesi del pensiero degli umanisti del Cinquecento.

La prospettiva dell'organizzazione della sapienza umana, nella sua interezza, e della delimitazione dell'immagine cosmica entro la finitezza di uno spazio fisico contrassegnato da simboli, riproduceva visioni e immagini dell'universo, e concezioni dello scibile, profondamente permeate da significati simbolici, sintesi delle più intense esperienze filosofiche del Rinascimento europeo, l'ermetismo filosofico, la tradizione cabalistica occidentale, il neoplatonismo e l'astrologia. Una simile aspirazione porta con sé i tratti di una tipica propensione utopica della cultura rinascimentale, la tensione costante verso la conoscenza universale.

Note

Bibliografia

Voci correlate
 Utopia - Città ideale
 Umanesimo - Rinascimento - Rinascimento italiano
 Ermetismo (filosofia) - tradizione cabalistica occidentale - neoplatonismo - astrologia
 Arte della memoria
 Ars magna

Collegamenti esterni
 Giulio Camillo e il Teatro della Memoria, da INFN.it

Letteratura utopica
Memoria
Memoria